Суперкубок Туркменістану з футболу 2019  — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня 2019 року між чемпіоном Туркменістану клубом Алтин Асир та володарем кубка Туркменістану клубом Копетдаг.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на turkmenportal
 Матч на sport.kg
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на rsssf

2019
Туркменістан
Серпень 2019
2019 у Туркменістані